Nevada County (Arkansas)
Nevada County (Californië)